Кэтрин Мишель «Кэти» Армиджер (; род. 23 июня 1991) — американская кантри-певица из Шугар-Ленда, штат Техас. Начала играть кантри после выступления на общегородском конкурсе молодых исполнителей, проходившем в Хьюстоне, Техас. На сегодняшний день Армиджер выпустила четыре альбома на лейбле Cold River Records, а пять синглов певицы сумели попасть в высшие позиции в Billboard Hot Country Songs chart.

Карьера 
21 августа 2007 года в США, на лейбле Cold River Records был выпущен одноимённый дебютный альбом Кэти Армиджер. Продюсером диска выступил Марк Оливерус, известный своим сотрудничеством с  и . Первые семь треков альбома были написаны в соавторстве с Армигером Оливерусом и Эшли Хьюитт.

В 2010 году Армигер впервые смогла попасть в Billboard Hot Country Songs chart со своей песней «Kiss Me Now», которая заняла 55 место. Данный сингл стал заглавной песней её третьего студийного альбома Confessions of a Nice Girl, релиз которого состоялся в октябре того же 2010 года. Данный альбом сумел попасть в такие чарты как, Billboard Top Country Albums и Billboard Heatseekers. Десять треков альбома были написаны Армиджер в соавторстве с различными исполнителями из Нэшвилла. Позже песни «Leaving Home» и «Best Song Ever» были выпущены в качестве второго и третьего синглов, но они достигли только 42 места в чартах. 20 сентября 2011 года второй студийный альбом певицы был переиздан. Данное переиздание включало в себя четвёртый сингл «I Do But Do I», премьера которого ранее состоялась на различных радиостанциях 11 июля 2011 года. Также переиздание включало в себя три бонус-трека: танцевальный микс на песню «Best Song Ever» и музыкальные видео на песни «I Do But Do I» и «Best Song Ever».

«Better in a Black Dress» была выпущена в середине июня 2012 года, дебютировав на 54-й позиции чарта журнала Billboard Hot Country Songs за 23 июня 2012 года. С тех пор и по сей день это её лучшее достижение в сингл-чартах. Альбом Fall into Me, выпуск которого последовал 22 января 2013 года, стал её высшим на сегодня достижением в альбомных чартах. Он ознаменовал первое в творчестве Арминджер попадание в чарты Independent Albums (№ 6) и Billboard 200 (№ 32). Он же первым в её творчестве вошёл в первую десятку кантри-альбомов, дебютировав на седьмой строке. Второй сингл из альбома «Playin’ with Fire» был выпущен 11 февраля 2013 года.

Позднее Cold River Records заявил, что «Кэти Армиджер решила сделать перерыв и решить свои дальнейшие карьерные устремления.»

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Совместные синглы

Музыкальные видео

Примечания

Литература 
 Guerra, Joey. (May 30, 2007) Houston Chronicle Katie Armiger, 16, dreams about a career in music.
 Hughes, Kim. (July 12, 2007) Houston Chronicle Faces in the crowd/Sugar Land teen spends summer on the road/Katie Armiger promotes first CD of country music. Section: This week; Page 2.
 Broadcast News (August 8, 2007) Prep-Country Road. (reprinted by WQDR-94.7 FM).

Ссылки 
 
 Cold River Records — Katie’s Record Label

Дети-певцы США
Кантри-музыканты США